Международные Дельфийские игры — дельфийские игры международного масштаба.

 Международные Дельфийские игры (МДС)
 Международные Дельфийские игры (МДК)